L'expression Critics Choice Awards 2004 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2004
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2005 et qui honora des films sortis en 2004 aux États-Unis